Englberg ist der Ortsname von

 Englberg (Landshut), Ortsteil der kreisfreien Stadt Landshut, Bayern
 Englberg (Mitterfels), Ortsteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Engelberg (Begriffsklärung)